Denumirea de Rodina se poate referi la:
 Rodina, sat în regiunea Veliko Tărnovo, Bulgaria;
 Rodina, sat în județul Maramureș, România.
 Rodina, partid politic din Rusia